Села:
 Гришки — Донецька область, м. Донецьк, Пролетарський район, м. Моспине
 Гришки — Полтавська область, Зіньківський район
 Гришки — Полтавська область, Решетилівський район
 Гришки — Сумська область, Липоводолинський район
 Гришки — Хмельницька область, Деражнянський район
Залізниця:
 Гришки — зупинна залізнична платформа Полтавської дирекції Південної залізниці
 Гришки — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці